Пузырёво или Пузы́рево — название населённых пунктов:

Россия 
 Пузырево — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Пузырево — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Пузырёво — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Пузырево — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Пузырево — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Пузырево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Пузырево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Пузырево — бывшая деревня в Рыбинском районе Ярославской области.